Schirokopolje () ist ein russischer  Ortsname:
 Schirokopolje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Roppen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Schirokopolje (Kaliningrad, Gussew), verlassener Ort in der Oblast Kaliningrad (Stimbern, Kreis Pillkallen, Ostpreußen)
 Schirokopolje (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Schirokopolje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow